Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 295 dans le monde.

 Route fédérale 295 en Allemagne
 Route 295 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 295 en Finlande